Алпатов, Николай:
 Алпатов, Николай Иванович (1906—1963) — советский ученый-педагог, ректор.
 Алпатов, Николай Михайлович (1924—2011) — заслуженный строитель РСФСР.
 Алпатов, Николай Савельевич (1924—1962) — Герой Советского Союза.